Politiek in Utrecht (provincie)
 Utrecht (stad)#Politiek